Maršovice est un toponyme qui peut désigner :

Maršovice, une commune du district de Benešov, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Maršovice, une commune du district de Jablonec nad Nisou, dans la région de Liberec.

Homonymie de localités en  Tchéquie